Swoope ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Swoope (* 1964), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jacob Swoope (um 1770–1832), US-amerikanischer Politiker
 William Irvin Swoope (1862–1930), US-amerikanischer Politiker

Swoope ist der Name folgender Orte:

 Swoope (Virginia), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Swoop
 Swoopes